Nils Johansson je ime več osebnosti:

 Nils Johansson (hokejist, rojen 1905)
 Nils Johansson (hokejist, rojen 1938)
 Nils Johansson (politik)